Liparis nervosa  — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание

Распространение и местообитание 
Произрастает в тропиках Азии, Африки и Америки. Наземный вид, растущий в лесах и на лугах.

Особенности химического состава 
Liparis nervosa содержит канцерогенные пирролизидиновые алкалоиды.

Синонимика

Подвиды и разновидности

Примечания 

Орхидные
Флора Азии
Флора Африки
Флора Южной Америки
Растения, впервые описанные в 14-м издании книги Systema Vegetabilium